Флаг упразднённого муниципального образования Восяховское Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 июня 2009 года и 10 декабря 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5709.

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 мая 2012 года № 27−ЗАО муниципальные образования Мужевское и Восяховское преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование Мужевское с административным центром в селе Мужи с переходным периодом до 1 января 2013 года.

Описание флага 
Описание флага, утверждённое решением Собрания депутатов муниципального образования Восяховское от 30 июня 2009 года № 113, гласит:

Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущие фигуры герба поселения, выполненные белым, красным, чёрным и жёлтыми цветами.

Союз геральдистов России (соразработчики флага) приводит описание флага с зелёным цветом полотнища:

Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущие фигуры герба поселения, выполненные белым, красным, чёрным и жёлтым цветами.

Описание герба гласит: «В лазоревом поле — стоящий серебряный лебедь с золотым клювом и чёрными лапами и с воздетыми и распростёртыми крыльями, сопровождаемый в оконечности узким червлёным поясом, мурованным и нитевидно окаймлённым золотом».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба и языком символов и аллегорий отражает, природные, исторические и экономические особенности сельского поселения Восяховское.

Восяховское сельское поселение расположено в живописном уголке Ямала. Природа, окружающая населённые пункты, разнообразна. Леса богаты грибами, ягодами, целебными травами, зверем; реки обильны рыбой.

Лебедь — символ гордости, красоты, мудрости и духовного совершенства аллегорически отражает природное богатство края, также подчёркнутое на флаге голубым цветом — символом величия, красоты, ясности; цветом неба и воды.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Полоса, сложенная из кирпичей символизирует открытый в 1954 году единственный кирпичный завод в районе, который снабжал своей продукцией не только всю Тюменскую область, но и центральные районы России.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта, солнечного тепла.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Авторы 
Флаг разработан при содействии Союза геральдистов России. Идея флага — Валерий Иванович Конев и Михаил Валерьевич Аляба (на сайте Союза геральдистов России в качестве автора идеи также указан Константин Фёдорович Мочёнов); художник — Ирина Соколова; обоснование символики — Кирилл Викторович Переходенко.

Примечания

См. также 
 Герб сельского поселения Восяховское

Флаги с изображением лебедя